

Пачково — село в гміні Квідзин Квідзинського повіту Поморського воєводства
 Пачково — село в гміні Сважендз Познанського повіту Великопольського воєводства